Налимов — фамилия. Известные носители:
 
 Налимов, Гаврила Фирсович (1807—1867) — русский мастер-камнерез, ученик Я. В. Коковина.
 Налимов, Григорий Сергеевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Налимов, Евгений Викторович (род. 1965) — программист, создатель алгоритмов для генерации эндшпильных таблиц в шахматах.
 Налимов, Иван Геннадьевич (род. 1994) — российский хоккеист, вратарь.
 Налимов, Игорь Петрович (род. 1935) — организатор велосипедного движения в России и г. Москве, общественный деятель.
 Налимов, Михаил Николаевич (1894—1937) — советский партийный деятель.
 Налимов, Николай Александрович (архиепископ Николай; 1852—1914) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский, духовный писатель.
 Налимов, Семён Иванович (1857—1916) — выдающийся мастер по изготовлению струнных русских народных инструментов, долгие годы сотрудничавший с оркестром В. В. Андреева.
 Налимов, Сергей Венедиктович (1914—1976) — Герой Советского Союза.

Женщины 
 Налимова, Екатерина Сергеевна (род. 1997) — чемпионка Европы по марафонским заплывам в ластах.
 Налимова, Татьяна Борисовна (1915—1995) — советская теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер РСФСР (1968)

См. также 
 «Мишука Налымов»
 Эндшпильные таблицы Налимова — базы данных шахматных окончаний.